Gronlund est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1844-1899), avocat et activiste dano-américain
 (néer en 1959), physicien et activiste américaine en désarmement nucléaire

Voir aussi

Homonymie de patronyme